Park Schoonoord (straat) - straat in Hoogland, gemeente Amersfoort
 Park Schoonoord (Rotterdam) - park in Rotterdam